Ніл Колвілл (,  4 серпня 1914, Едмонтон —  26 грудня 1987, Річмонд) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Згодом — хокейний тренер.

Член Зали слави хокею з 1967 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1929 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 17 років, провів, захищаючи кольори команди «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 510 матчів у НХЛ, включаючи 46 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1950 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Тренерська кар'єра обмежилася роботою з командою «Нью-Йорк Рейнджерс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1940.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1939, 1940, 1948.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1948.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Тренери «Нью-Йорк Рейнджерс»
Члени зали слави хокею
Уродженці Едмонтона